Makedonská dynastie má více významů:

 Makedonská dynastie (starověký Egypt) – dynastie založena Alexandrem Makedonským panující v Makedonii a v celé Alexandrově říši (alespoň formálně) v letech 336–309 př. n. l. 
 Makedonská dynastie (Byzanc) – císařská dynastine panující Byzantské říši v letech 867–1056 

příbuzné termíny:
 Seznam makedonských králů – seznam panovníků Makedonie, členěný podle dynastií